Edificações
Emirates Stadium -  Estádio de futebol localizado em Londres.
Emirates Towers - Complexo de edifícios em Dubai
Emirates Office Tower - Arranha-céu localizado em Dubai
Emirates Park Towers Hotel & Spa - Complexo de torres gêmeas em Dubai

Clubes sociais e desportivos
Emirates Club - Clube de futebol dos Emirados Árabes UnidosEsporte
Emirates Cup - Torneio de futebol anual de pré-temporada, realizado em Londres no Emirates StadiumEmpresas
Emirates SkyCargo - Companhia aérea de transporte de carga dos Emirados Árabes UnidosEmirates Airlines - Companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos''

Desambiguações de topônimos